Amendolea, falu Calabriában, Olaszországban
Amendolea olaszországi folyó